Migdal steht für:
 Migdal, ein Dorf in Israel
 Migdal haEmek, eine Stadt in Israel
 Migdal Oz, eine israelische Siedlung im Westjordanland
 Zwi Migdal, eine Zuhälterorganisation gegen Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts

Migdal ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Arkadjewitsch Migdal (* 1945), russisch-US-amerikanischer Physiker und Informatiker
 André Migdal (1924–2007), französischer Widerstandskämpfer, Deportierter, KZ-Häftling, Zwangsarbeiter, Autor und Dichter
 Arkadi Beinussowitsch Migdal (1911–1991), russischer theoretischer Physiker
 Gerd Migdal (* 1944), deutscher Badmintonspieler
 Liv Migdal (* 1988), deutsche Violinistin
 Marian Migdal (1948–2015), deutscher Pianist und Musikprofessor